

Anno 
 707 o 707 a.C.

Astronomia 
 707 Stëina è un asteroide della fascia principale del sistema solare.
 Gliese 707 è una stella nana rossa della costellazione Corona Australe.

Aviazione 
 Il Boeing 707 è un aereo di linea di media grandezza.

Cinema 
 Trying Out No. 707 è un cortometraggio muto del 1913 diretto da Edward LeSaint.

Esercito 
 Il 707° Commando dell'esercito sudcoreano è un corpo speciale dell'esercito della Corea del Sud.

Matematica 
 707 – numero

Trasporti 
 La strada statale 707 Raccordo Gazzada-Varese (SS 707) è una strada statale italiana, naturale proseguimento dell'A8 Milano-Varese verso il capoluogo varesino.

Videogiochi 
 707 è il nickname utilizzato da Luciel Choi nel videogioco per cellulari "Mystic Messanger".